Il singolare  del BMW Malaysian Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2013.

Hsieh Su-wei era la detentrice del titolo ma è stata sconfitta nei quarti di finale da Bethanie Mattek-Sands.

Karolína Plíšková ha sconfitto in finale Bethanie Mattek-Sands con il punteggio di 1-6, 7-5, 6-3.

Teste di serie

 Caroline Wozniacki (primo turno)
 Hsieh Su-wei (quarti di finale)
 Anastasija Pavljučenkova (semifinale)
 Ayumi Morita (semifinale)

  Misaki Doi (secondo turno)
  Donna Vekić (primo turno)
  Eléni Daniilídou (secondo turno)
  Kristýna Plíšková (primo turno)

Qualificate

  Qiang Wang (secondo turno)
  Nudnida Luangnam (secondo turno)
  Luksika Kumkhum (quarti di finale)

  Zarina Dijas (secondo turno)
  Chanel Simmonds (primo turno)
  Akgul Amanmuradova (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

BMW Malaysian Open 2013
WTA Tour 2013